La Rivière – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Isère
 La Rivière – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Nowa Akwitania, w departamencie Żyronda